LBR () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 615 амінокислот, а молекулярна маса — 70 703.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів. 
Білок має сайт для зв'язування з ДНК. 
Локалізований у ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Білкові рецептори
ДНК-зв'язувальні білки